Гарри Морган (, при рождении Братсберг (),  — ) — американский актёр норвежского происхождения. Его актёрская карьера стартовала на театральной сцене в середине 1930-х, после чего в течение многих лет он успешно играл на Бродвее. В 1942 году он изменил фамилию на Морган и дебютировал на большом экране. Он получил контракт в Twentieth Century Fox в 1942 году. За свою актёрскую карьеру, длившуюся более 60 лет, Гарри Морган снялся более чем в сотне фильмов, а наиболее известен стал благодаря своим ролям на телевидении, где появился в сериале «M*A*S*H», в роли полковника Поттера, которая принесла ему «Эмми», и многих других. Во многих фильмах он снимался под именем Генри Морган.

Его сын, актёр Кристофер Морган, был женат на Джули Кобб — дочери актёра Ли Джей Кобба, с которым Гарри Морган снимался в картине «Как был завоёван Запад». Актёр скончался 7 декабря 2011 года в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет.

Фильмография

Награды 
 «Эмми» 1980 — «Лучший актёр второго плана в комедийном сериале» («M*A*S*H»)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США